Академия за магия Бобатон (; ) е измислено вълшебно училище. За първи път е представено в Огненият бокал. Бобатон има история, която датира ок. 700 години, когато за първи път започва да участва в Тримагическия турнир. Училището се намира във Франция.

Бобатонски ученици следят строга система на протокола, когато става дума за общуването към професорите. Училището следи и различена изпитна система: в Хогуортс изпитите се взимат в пета и седма година, докато в Бобатон изпитите се полагат в шестата. В това отношение, Бобатон споделя прилики с типично френско училище.

Академията се намира в блестящ дворец. Храната, поне според бившата ученичка Фльор Делакор, е много вкусна. Учениците носят синьо-сиви копринени униформи. Вместо брони статуи от лед бляскат като диаманти по време на Коледа в коридорите на Бобатон. Във филмът са показани само момичета, в книгите се споменава, че освен момичета в Бобатон учат и момчета, като доказателство за това твърдение е, че Парвати и Падма Патил (ученички от Хогуортс) седят на една маса пълна с бобатонски момчета.

От френски Beaux bâtons означава „красиви пръчки“.

Хари Потър